Sozzo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Sozzo (* 1942), Diplomat des Heiligen Stuhls
 Niccolo di Ser Sozzo (1334–1363), italienischer Maler